Vítkovice ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Vítkovice v Krkonoších, Gemeinde im Okres Semily
 Vítkovice  (Klatovy), Ortsteil von Klatovy im Okres Klatovy
 Vítkovice (Lubenec), Ortsteil von Lubenec im Okres Louny
 Vítkovice (Ostrava), Stadtbezirk von Ostrava im Okres Ostrava

Siehe auch:
 Witkowitz
 Witkowitzer Eisenwerke, heute Vítkovice Holding a.s.